Pernes (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Pernes-lès-Boulogne, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Pernes-les-Fontaines, municipi francès al departament de Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava) 
 Cantó de Pernes-les-Fontaines, cantó francès al districte de Carpentràs (departament de la Valclusa)
 Bailleul-lès-Pernes, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 La Roque-sur-Pernes, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava) 
 Sains-lès-Pernes, municipi francès al departament del Pas de Calais